Список ссавців Бельгії містить перелік видів, записаних на території Бельгії (західна Європа) згідно з відомостями МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 15 видів ряду Хижі (Carnivora), 16 — ряду Cetartiodactyla, 20 — Рукокрилі (Chiroptera), 9 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 19 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 81 зазначених у таблиці видів, 2 перебувають під загрозою зникнення, 1 є уразливим, 6 перебувають у близькому до загрозливого стані.

Подані нижче мітки використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Бельгія
Списки:Бельгія
Фауна Бельгії
Ссавці Бельгії